Wenxing bezeichnet:

 Wenxing (Dazhu) (文星镇), Großgemeinde im Kreis Dazhu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wenxing (Xiangyin) (文星镇), Großgemeinde im Kreis Xiangyin in der chinesischen Provinz Hunan
 Wenxing (Yilong) (文星镇), Großgemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wenxing (Xuanwei) (文兴乡), Gemeinde der Stadt Xuanwei in der chinesischen Provinz Yunnan
 Wenxing (Zitong) (文兴乡), Gemeinde im Kreis Zitong in der chinesischen Provinz Sichuan